El nombre James Woods puede referirse a las siguientes personas:

James Woods, actor estadounidense;
James Woods, actor canadiense;
James Woods, esquiador acrobático británico;
James Woods, futbolista británico.